La saison 1998 de Pervy Divizion est la septième édition de la deuxième division russe. Elle prend place du  au .

Vingt-deux clubs du pays sont regroupés au sein d'une poule unique où ils s'affrontent à deux reprises, à domicile et à l'extérieur. En fin de saison, les cinq derniers du classement sont relégués en troisième division, le seizième disputant un barrage de relégation contre un des vainqueurs de groupe de la troisième division, tandis que les deux premiers sont directement promus en première division.

Le Saturn Ramenskoïe remporte la compétition et est promu en première division. Il est accompagné par son dauphin le Lokomotiv Nijni Novgorod qui retrouve quant à lui l'élite un an après l'avoir quittée.

À l'autre bout du classement, le Kamaz Naberejnye Tchelny termine largement dernier avec vingt-six points en quarante-deux matchs, ayant notamment subi une pénalité de six points en raison de transferts impayés, de même pour le Lada Togliatti, lui aussi relégué. Les autres relégables sont l'Irtych Omsk, le Kouban Krasnodar et le Droujba Maïkop. Le Neftekhimik Nijnekamsk se qualifie quant à lui pour un barrage de relégation contre le Torpedo-ZIL Moscou à l'issue duquel il est vaincu, entraînant sa relégation en troisième division au profit de ce dernier.

Le meilleur buteur de la compétition est Andradina de l'Arsenal Toula  avec vingt-sept buts inscrits. Il est suivi par Igor Gavriline du Saturn Ramenskoïe qui en a inscrit dix-neuf tandis que le troisième Vladyslav Zubkov du Lokomotiv Nijni Novgorod en comptabilise dix-huit.

Participants 
Un total de vingt-deux équipes participent au championnat, quatorze d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois relégués de première division, le Fakel Voronej, le Kamaz Naberejnye Tchelny et le Lokomotiv Nijni Novgorod, ainsi que trois promus de troisième division, que sont l'Arsenal Toula, l'Rubin Kazan et Tom Tomsk, qui remplacent les promus et relégués de l'édition précédente.

Parmi ces clubs, le Droujba Maïkop, le Lokomotiv Tchita et le Sokol Saratov sont tous présents de façon ininterrompue depuis la création de la deuxième division en 1992, le Neftekhimik Nijnekamsk est quant à lui en lice depuis 1993.

Légende des couleurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème classique de points (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0). Pour départager les équipes à égalité de points, on utilise les critères suivants :
 Nombre de matchs gagnés
 Confrontations directes (points, matchs gagnés, différence de buts, buts marqués, buts marqués à l'extérieur)
 Différence de buts générale
 Buts marqués (général)
 Buts marqués à l'extérieur (général)

|}

Résultats

Barrages de relégation 
Le Neftekhimik Nijnekamsk affronte le Torpedo-ZIL Moscou, premier du groupe Ouest de la troisième division, dans le cadre d'un barrage aller-retour afin de déterminer le dernier participant pour la saison 1999. La confrontation s'achève sur la victoire du club moscovite sur le score cumulé de 3 buts à 1, ce qui lui permet d'accéder au deuxième échelon aux dépens du Neftekhimik qui descend au niveau inférieur.

|}

Meilleurs buteurs

Notes et références

Liens externes 
  Saison 1998 sur le site de la RSSSF.
  Saison 1998 sur FootballFacts.ru.
  Saison 1998 sur WildStat.ru.

1998
Russie
Football en Russie en 1998